

Когассет — місто, штат Массачусетс
 Когассет — місто, штат Міннесота
 Когассет — переписна місцевість, штат Каліфорнія